Ein Seedamm ist ein aufgeschütteter Seeteil.
 Lindauer Bodenseedamm
 Seedamm von Melide
 Seedamm von Rapperswil
 Seedamm über den Ruppiner See

Siehe auch:
 Damm (Wall)